Рождественський Валерій Ілліч — космонавт, Герой Радянського Союзу, полковник-інженер.
 Рождественський Всеволод Олександрович (1895—1977) — російський радянський поет і перекладач, журналіст, військовий кореспондент.
 Рождественський Всеволод Петрович — український композитор
 Рождественський Геннадій Миколайович — радянський диригент
 Рождественський Микола Миколайович — український хімік
 Рождественський Роберт Іванович — радянський російський поет

 Рождественська Ольга Сергіївна — радянська і російська співачка.

Рождественський — хутір, Матвієво-Курганський район, Ростовська область
 Рождественський — присілок, Уфимський район, Башкортостан